Уиггинс () — английская фамилия:

  (род. 1999) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер».
 Уиггинс, Алан:
  (1958—1991) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Сан-Диего Падрес» (1984).
  (род. 1985) — американский баскетболист, обладатель Кубка лиги «Про А» в составе клуба «Шоле» (2009).
  (1935—2011) — американский пловец, участник Олимпийских игр (1956), член Международного зала славы плавания (с 1994).
  (род. 1988) — американский баскетболист, участник Лиги чемпионов ФИБА в составе клуба «ПАОК».
  (1891—1961) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в четвёрках без рулевого (1912, 1913).
  (1897—1936) — американская поэтесса.
  (1925—2002) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (род. 1968) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги «Калгари Стампидерс» и «Эдмонтон Элкс».
 Уиггинс, Брэдли (род. 1980) — британский велогонщик.
  (род. 1998) — новозеландский крикетчик, чемпион турнира в формате Twenty20 «Супер Смэш» в составе команды Центральных округов (2019).
 Уиггинс, Гай (1883—1962) — американский художник.
  (1906—1993) — австралийский протестантский священник, суперинтендант Ассамблей Бога в Австралии (1941—1943).
  (1903—2000) — американский журналист и дипломат, президент Американского общества редакторов газет (1959—1960), представитель США при ООН (1968—1969).
  (род. 1926) — американский психолог, президент Американской психологической ассоциации (1992).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2002).
  (1832—1905) — британский моряк, лауреат премии Мерчисона Королевского географического общества (1894) за открытие пути в Сибирь через Карское море.
  (род. 1962) и  (род. 1967) — американские кантри-музыканты, брат и сестра; номинанты на премию Ассоциации музыки кантри в категории вокального дуэта (1995—1997).
 Уиггинс, Джош (род. 1998) — американский актёр.
 Уиггинс, Дэвид:
  (род. 1933) — британский философ, Уикэмский профессор логики Оксфордского университета (1993—2000), член Британской академии (с 1978) и Американской академии искусств и наук (с 1992).
  (род. 1951) — американский юрист, и. о. председателя Верховного суда штата Айова (2019—2020).
 Уиггинс, Карлтон (1848—1932) — американский художник-анималист и пейзажист.
  (род. 1988) — игрок в американский футбол, игрок клубов НФЛ «Сан-Диего (Лос-Анджелес) Чарджерс» и «Детройт Лайонс».
 Уиггинс, Кэндис (род. 1987) — американская баскетболистка.
  (1931—2017) — канадский актёр, лауреат Канадской кинопремии за лучшую мужскую роль не в кинофильме (1969).
  (ур. Турки; род. 1979) — австралийская прыгунья в воду, чемпионка Игр Содружества по прыжкам с 10-метровой платформы в сольной (2002, 2006) и синхронной (2006) дисциплинах.
  — британский и американский звукомонтажёр, лауреат премии BAFTA за лучший звук (1973, 1976—1977, 1980).
 Уиггинс, Лора Слейд (род. 1988) — американская актриса и музыкантка.
  (1869—1956) — американская художница и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Художественного музея Сиэтла.
  (род. 1947) — американская писательница, лауреат Уайтинговской премии за художественное произведение (1989), номинант на Пулитцеровскую премию (2004).
  (род. 1959) — американский баскетболист, финалист НБА в составе клуба «Хьюстон Рокетс» (1986).
  (род. 1991) — канадский баскетболист, чемпион Таиланда в составе клуба «Хай-Тек Бангкок-Сити» (2019).
  (1924—2007) — американский юрист, президент Кэмпбелловского университета (1967—2003).
  (род. 1961) — американский военный деятель, командующий Северным округом Армии США (2013—2016).
  (род. 1984) — барбадосский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (ур. Уиггинс; род. 1974) — игрок в американский футбол и осуждённый убийца; игрок клуба НФЛ «Каролина Пантерз».
  (род. 1982) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Карлтон».
 Уиггинс, Уильям:
  (1870—1950) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1925—1929).
  (1913—1992) — британский врач и филателист, обладатель Медали Кроуфорда Королевского филателистического общества Лондона (1963).
  (род. 1954) — американский блюз-музыкант, выступавший в дуэте с Джоном Сефасом (1930—2009); лауреат вместе с Сефасом премии Blues Music Awards как артист года (1987).
 Уиггинс, Чарльз:
  (1927—2000) — американский судья и политик, член Палаты представителей (1967—1979).
 Уиггинс, Чарльз Рэй (более известен как Рафаэль Садик; род. 1966) — американский музыкант.
  (1900—1929) — американская прядильщица, общественный деятель и поэтесса, убитая во время забастовки в городе Гастония (штат Северная Каролина).
 Уиггинс, Эндрю (род. 1995) — канадский баскетболист.

См. также